BVB se poate referi la:

 Clubul de fotbal Borussia Dortmund, care pe stemă are înscris "BVB 09"
 Bursa de Valori București